Бе́рта Карлик (; 1904—1990) — австрийская учёная-физик, первая женщина-профессор Венского университета.

Биография 
Берта Карлик родилась 24 января 1904 года в Вене, Австро-Венгрия.

Начальное образование получила дома, научилась играть на фортепиано, а также выучила английский, французский и голландский языки. С 1919 по 1923 годы обучалась в гимназии Reform-Realgymnasium, по окончании которой была принята на философский факультет Венского университета, где обучалась по 1928 год и получила докторскую степень.

Во время обучения в университете работала в исследовательской группе шведского физика Ханса Петтерсона () в Институте радия (), была удостоена стипендии от Международной федерации женщин с университетским образованием (). Получив учёную степень в области физики, преподавала в гимназии, в которой училась сама.

В 1930 году стала работать в лаборатории Уильяма Брэгга в Лондоне. Занималась исследованиями в кристаллографии, в частности использованием рентгеновских лучей для исследования структуры кристаллов. Работы Берты по радиофизике привлекли внимание учёных женщин-кристаллографов Элли Кнаггс (Ellie Knaggs) и Хелен Гилкрист (Helen Gilchrist). Они сформировали свою научную группу, посетили лабораторию Марии Кюри в Париже, что положило начало их длительной переписке друг с другом. Также Карлик переписывалась с другими женщинами-учёными — Эллен Гледич и Евой Ремтедт (Eva Resmtedt), с которыми была близко знакома. Она встречалась с австрийской учёной физиком и радиохимиком — Лизой Мейтнер, работавшей, в частности, в области ядерного распада.

После научной деятельности в Париже и Лондоне, в начале 1930-х годов Карлик начала работать в венском институте Institute for Radium Research, где с 1937 года читала лекции, продвигаясь по служебной лестнице института. Продолжила работать в группе Ханса Петтерссона, исследуя радиоактивность морской воды. Во время Второй мировой войны сделала своё самое важное открытие, заключающееся в том, что элемент с атомным  — астат — не встречается в радиоактивных минералах, где его искали некоторые учёные, а является продуктом естественного распада. За это открытие была удостоена премии Haitinger Prize по химии Австрийской академии наук в 1947 году. Изучала применение астата в лучевой терапии раковых клеток. Продолжила работать в Венском университете. В 1973 году вышла на пенсию, но продолжала работать в институте до своей смерти. Скончалась 4 февраля 1990 года.

Награды 
В 1954 году была удостоена медали Вильгельма Экснера.

В 1967 году за работы, изданные совместно с Густавом Ортнером, ей была присуждена премия Эрвина Шрёдингера.

Примечания

Ссылки 
 Berta Karlik
 Lise Meitner mit Berta Karlik

Учёные Австрии
Члены Австрийской академии наук
Награждённые медалью Вильгельма Экснера
Лауреаты премии Эрвина Шрёдингера
Лауреаты премии Хайтингера